Danmarks U21-herrlandslag i fotboll har funnits sedan 1976 och är styrt av Dansk Boldspil-Union. Före 1976 var åldersgränsen på 23 år.

Turneringsstatistik

U21-EM
1978 – Kvartsfinal
1980 till 1984 – Ej kvalificerade
1986 – Kvartsfinal
1988 till 1990 – Ej kvalificerade
1992 – Semifinal
1994 till 2004 – Ej kvalificerade
2006 – Gruppspel
2007 till 2009 – Ej kvalificerade
2011 – Värdland, gruppspel
2013 – Ej kvalificerade
2015 – Semifinal
2017 – Gruppspel

Olympiska sommarspelen
Fram till och med Olympiska sommarspelen 1988 räknades Olympiska spelen som vanliga seniorlandslagsmatcher. Sedan Olympiska sommarspelen 1992 har olympiska spelen räknats som U23-landslagsmatcher.

1992 – Gruppspel
1996 till 2012 – Ej kvalificerade
2016 – Kvartsfinal

Spelartruppen
Följande 22 spelare är uttagna till vänskapsmatcherna mot Ukraina och Schweiz den 24 respektive 28 mars 2023.

Landskamper och mål är korrekt den 30 september 2022 efter matchen mot Kroatien 

Spelare i kursiv stil har spelat för seniorlandslaget.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Nyligen inkallade 
Följande 4 spelare har varit uttagna i Danmarks U21-landslag och är fortsatt tillgängliga för spel.  

Spelare i kursiv stil har spelat för seniorlandslaget.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|}

Statistik

Flest matcher 
På grund av åldersgränsen, kan en spelare inte vara i laget någon längre tid och de mest lovande unga spelarna tillbringar en kort tid i U21-laget innan de görs sin A-landslagsdebut.

Uppdaterad 5 juni 2017

Flest mål

Tränare 
 1976–1980: Tommy Troelsen
 1980–1989: Richard Møller Nielsen
 1989–1992: Viggo Jensen
 1992–1999: Jan B. Poulsen
 2000–2006: Flemming Serritslev
 2006–2011: Keld Bordinggaard
 2011–2013: Morten Wieghorst
 2013-: Jess Thorup

Referenser

Externa länkar
 UEFA U21 webbplats
 DBU U21 webbplats

U21-landslag i fotboll
Fotboll i Danmark
Landslag startade 1976